Нурмухаметов — фамилия; имеет женскую форму Нурмухаметова.

 Нурмухаметов, Азат Анасович (род. 1990) — российский борец по борьбе на поясах и корэш.
 Нурмухаметов, Габдулла Саитбатталович (более известен как Габдулла Саиди; 1836—1914) — башкирский религиозный деятель, ишан, последователь суфизма, просветитель, писатель и поэт.
 Нурмухаметов, Нигамедьян Мухутдинович (1936—2011) — советский и российский агроном.
 Нурмухаметов, Рамиль Альбертович (род. 1987) — казахстанский футболист.
 Нурмухаметов, Рашит Мухаметбареевич (1925—1986) — советский художник.
 Нурмухаметов (Нурмухамедов), Ринат Хайевич (род. 1961) — советский футболист.
 Нурмухаметов, Хамид Муродович (род. 1992) — казахстанский футболист.

См. также 
 Нурмухамедов